Berenguer de Palou (trobador): (Palou, s. XII - ?), trobador català.
 Berenguer de Palou I, bisbe de Barcelona (1200-1206)
 Berenguer de Palou II (? - Barcelona, 1241), bisbe de Barcelona i primer canceller reial.